Estado de la Unión puede referirse a:
 Discurso del Estado de la Unión, un evento anual en los Estados Unidos de América.
 Unión de Rusia y Bielorrusia, una entidad supranacional cuyo nombre oficial es Estado de la Unión (en ruso: Союзное государство).
 Un Estado miembro de la Unión Europea
 El estado de la unión, una obra teatral.
 Un Estado miembro de la Unión, el bando vencedor en la guerra civil estadounidense.